

Biografia 
Conosciuto per la maggior parte della sua vita con il titolo di conte di Guisa, era il terzo figlio di Jacques d'Armagnac, duca di Nemours e di Luisa d'Angiò. Combatté in Italia e divenne viceré di Napoli. Fu sconfitto e ucciso nella battaglia di Cerignola.

Ascendenza

Bibliografia 
 Louis d'Armagnac, duke de Nemours in Encyclopædia Britannica Online

Voci correlate 
 Duca di Guisa
 Duchi di Nemours
 Battaglia di Cerignola

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

L
L
Viceré di Napoli